CY est un code, qui signifie :
 Cayenne, selon la liste des quartiers maritimes ;
 Chypre :
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-2 (liste des codes pays) ;
 selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2 ;
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques ;
 Cyprus Airways (Chypre), selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes.

Cy désigne :
 le gène curly, un gène de la drosophile.
 le groupe cyclohexyle en chimie
 la graphiste et bédéiste Cy.

cy désigne :
 Chypre, selon la liste des Internet TLD (Top level domain) : .cy ;
 le gallois, selon la norme ISO 639.

Code